Xiaozong kan verwijzen naar:

 Song Xiaozong (1127-1194), keizer van de Chinese Song-dynastie
 Hongzhi (1470-1505), keizer van de Chinese Ming-dynastie met als postume titel Xiaozong